Бонанса:

 Бонанса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Бонанса — город, расположенный в округе Сибасчен (штат Арканзас, США).

См. также 
 Бичкрафт Бонанза — американский лёгкий самолёт
 Бонанца Эйр Лайн — американская авиакомпания